Гонгбогьямда, ранее Джамда (, ) — уезд в городском округе Ньингчи, Тибетский автономный район, КНР. Название уезда в переводе с тибетского означает «глубокое ущелье».

История 
Во времена империи Цин существовал дзонг Гьямба. В 1912 году был создан уезд Тайчжао (太昭县), затем переименованный в дзонг Гогнбогьямда.

В 1951 году дзонг Гогнбогьямда был вновь переименован в уезд Тайчжао. В 1960 году он получил название Гогнбогьямда и вошёл в состав Специального района Ньингчи (林芝专区). В октябре 1963 года Специальный район Ньингчи был расформирован, и уезд был передан в состав городского округа Лхаса, при этом к нему был присоединён уезд Сюэба.

В 1986 году был создан округ Ньингчи, и уезд вошёл в его состав.

Административное деление 
Уезд делится на 3 посёлка и 6 волостей:
 Посёлок Джинда (金达镇)
 Посёлок Гонгбогьямда (工布江达镇)
 Посёлок Бахэ (巴河镇)
 Волость Ниангпу (娘蒲乡)
 Волость Гьамда (江达乡)
 Волость Зонгса (仲莎乡)
 Волость Зула (朱拉乡)
 Волость Цогао (措高乡)

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Тибетского автономного района